Quintanilla del Coco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanilla del Coco (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Quintanilla del Coco (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar